István néven ismert torony a következő helyeken található:

 Szent István-torony Bécsben
 István-torony a budai várban
 István-torony Karácsonkőn (Piatra Neamţ)
 István-torony Nagybányán